Graff steht für:
 Graff (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Buchhandlung Graff, Buchhandlung in Braunschweig
 Trophée Jean-Pierre Graff, französische Eishockeytrophäe

Graff ist der Name folgender

Orte:
 Graff, Ortsteil der Gemeinde Kisdorf in Schleswig-Holstein, siehe Kisdorf-Graff
 Graff (Missouri), Ort in Missouri, Vereinigte Staaten

astronomischer Objekte:
 Graff (Mondkrater), Mondkrater, benannt nach Kasimir Romuald Graff
 (3202) Graff, Asteroid

geografischer Objekte:
 Graff, historische Bezeichnung der Insel Grafenwerth bei Bad Honnef

Siehe auch:
 Graf (Begriffsklärung)
 Graaff
 De Graff